Die Saison 1985/86 der Wysschaja Liga war die 40. Spielzeit der höchsten sowjetischen Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum insgesamt 29. Mal ZSKA Moskau, während Ischstal Ischewsk in die zweite Liga abstieg.

Modus 
Die zwölf Mannschaften der Wysschaja Liga spielten zunächst in einer gemeinsamen Hauptrunde in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner, wodurch die Gesamtzahl der Spiele pro Mannschaft 22 betrug.

In der zweiten Saisonphase spielten die zehn besten Mannschaften der Hauptrunde erneut in Hin- und Rückspiel gegeneinander, wobei die Ergebnisse der Hauptrunde übernommen wurden. Die punktbeste Mannschaft der Finalrunde wurde schließlich sowjetischer Meister.

Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde trafen in der Relegation auf die sechs besten Zweitligisten. Alle Mannschaften bestritten in der Relegation insgesamt 28 Spiele. Die beiden bestplatzierten Mannschaften spielten in der folgenden Spielzeit in der Wysschaja Liga, die anderen sechs Mannschaften in der zweitklassigen Perwaja Liga.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Topscorer 
Fett: Saisonbestwert

Sowjetischer Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 

1985
Eishockeysaison 1985/86